O cinema pós-neorrealista italiano foi uma estética cinematográfica surgida no final da década de 1950 e começo da década de 1960, o movimento de cinema italiano buscava mostrar a realidade da burguesia italiana e seu "lado negro", seus conflitos psicológicos, seu falso apego religioso e sua "falsa moral dos bons costumes". O pioneiro do movimento é Federico Fellini, com seus filmes Noites de Cabíria, A Doce Vida e Oito e meio. Outros nomes são Luchino Visconti e Pier Paolo Pasolini. Os filmes eram de autor como no seu predecessor o Neorrealismo italiano. Muitos desses filmes assim como o neorrealismo também tinham estética esquerdista.

Muitos dos cineastas desse movimento emergiram do neorrealismo e seguiram o caminho desse movimento, logo após a decadência deste movimento incorporaram temas polêmicos nos filmes como sexo e críticas a sociedade burguesa. Destacam-se os filmes:

 Noites de Cabíria
 A Doce Vida
 Oito e meio
 O Leopardo

História do cinema
Cinema da Itália